Николай Титович Хрусталёв () — советский летчик, капитан, заместитель командира 2-й эскадрильи 11-го штурмового авиаполка Военно-воздушных сил Черноморского флота, участник обороны Севастополя.

Биография 
Родился в 1908 году в станице Ермоловской (ныне село Алхан-Кала Грозненского района Чечни). После окончания летного училища служил в частях авиации ВМФ СССР, был летчиком-инструктором в Ейском авиационном училище. Член ВКП(б).

Великая Отечественная война застала его на кубанском аэродроме в станице Старощербиновской. Он подал заявление с просьбой отправить его на фронт и был назначен командиром эскадрильи в 11-й истребительный штурмовой авиаполк ВВС ВМФ, который в сентябре 1941 года прибыл на Крымский полуостров.

5 ноября 1941 года в воздушном бою над селом Малым Садовым в Бельбекской долине его самолёт И-5 был подбит и загорелся. Лётчик направил пылающий самолет в скопление войск и техники противника.

Память 
 Посмертно летчик награждён орденом Отечественной войны I степени. В селе Малом Садовом на месте гибели героя установлен памятник — объект культурного наследия народов России регионального значения. .

Лётный шлем капитана Хрусталёва хранится в музее Черноморского флота в Севастополе.

4 мая 1965 года в Ленинском районе Севастополя в честь Капитана Хрусталёва названа улица, на доме № 53 которой установлена памятная доска.

Одна из улиц Байсангуровского района города Грозного названа именем Хрусталёва.

Литература 
 Морозов Н. «Воздушная битва за Севастополь. 1941—1942.» — Москва: Яуза, Эксмо, 2007 (рус.).
 Денисов К. Д. «Под нами — Чёрное море.» — Москва: Воениздат, 1989 (рус.).

Примечания 

Кавалеры ордена Отечественной войны I степени
Родившиеся в 1908 году
Умершие в 1941 году
Умершие 5 ноября
Умершие в Бахчисарайском районе
Лётчики Великой Отечественной войны
Участники обороны Севастополя (1941—1942)
Члены КПСС
Лётчики, совершившие таран